Santuario della Madonna del Soccorso – santuario di Castellammare del Golfo, in Sicilia
 Santuario della Madonna del Soccorso – santuario di Cinigiano, nella frazione di Sasso d'Ombrone, in Toscana
 Santuario della Madonna del Soccorso – santuario di Prato, in Toscana
 Santuario della Madonna del Soccorso – santuario di Cori, nel Lazio
 Sacro Monte della Beata Vergine del Soccorso – santuario di Tremezzina, in Lombardia
 Eremo della Beata Vergine del Soccorso – santuario di Minucciano, in Toscana

Pagine correlate 
 Cappella della Madonna del Soccorso
 Chiesa della Madonna del Soccorso
 Chiesa di Santa Maria del Soccorso
 Santuario della Beata Vergine del Soccorso